Дарлоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дарлоу, Денис  (род. 1921) — британский дирижёр и органист.
 Дарлоу, Карл (род. 1990) — английский футболист, вратарь.